Gresik kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gresik (ort), kecamatan, Jawa Timur, 
 Kabupaten Gresik, kabupaten, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar